Принц Жоао (Сантарем 13. јануар 1400 − Алкасер ду Сал 18. октобар 1442 ) био је португалски инфате ( принц ) из династије Авиз. Био је проглашен трећим констаблом Португалије и десетим Господарем португалског витешког реда Сантијаго.

Рођен је у Сантарему 13. јануара 1400 .године као осмо дете краља Жоаоа I и Филипе Ланкастер. Заједно са својом браћом и сестрама добио је квалитетно образовање и растао у мирном окружењу далеко од дворских интрига.

Каријера 
Принц Жоао је заједно са браћом учествовао у освајању Сеуте 1415. године. Након битке од свог оца добио је титулу витеза. Недуго затим, исте године, принц жоао добија титулу провог господара Регуенгоса де Монсараза, Цолареса и Белаша.
На захтев краља Жоаоа I, 1418, папа Мартин V му додељује титулу Господара витешког реда Сантијага, чиме добија контрлогу над овим древним редом. Исте године са братом Енрикеом предводи флоту у намери да разбију опсаду Сеуте од стране мароканских трупа.

Након смрти Нуна Алвареса Перерире 1431. године Жоао је постављен за констабла Португалије.

Педрово регентство 
Након смрти краља Дуартеа I 1438. године на португалски трон ступа краљ Афонсо а за његовог регента изабрана је његова мајка Елеонора Арагонска. Избор Елеоноре је изазвао велико незадовољство међу португалским племством. У страху од избијања грађанског рата Жоао је преузео контролу над Лисабоном и сазвао Кортес који је разрешио Елеонору регенства а за новог регента изабрао Педра, војводу од Коимбре.

У току регентства Педро се изузетно ослањао на Жоаоа који му је помаго да учврсти свој регентски положај.

Принц Жоао је изненеада преминуо 18. октобра 1442. године у 42. години живота.

Брак и потомство 

Принц Жоао се венчао са Изабелом од Барселоса 1424 године. Имали су четворо деце:
 Диого (1425−1443)
 Изабела (1428−1496)
 Беатрис (1430−1506)
 Филипа (1432−1444)

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 
 
 Bull of Pope Martin V appointing John master of Santiago can be found in Monumenta Henricina, vol. 2, p. 301
 «João (D.)». Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico (en portugués) III. p. 1056. Consultado el 2011.

Рођени 1400.
Умрли 1442.
Династија Авиз